Чемпіонат СРСР з футболу 1946 (друга група) — чемпіонат СРСР з футболу серед команд другої групи. У турнірі брали участь 26 команд. Переможцем стала команда ВПС (Москва).

Груповий етап

Південна зона

Східна зона

Фінал

Посилання 
 RSSSF 
 wildstat.ru  

1946
СРСР